Plusieurs personnes portent le nom de David Hughes :  

 David A. Hughes (né en 1960), compositeur britannique ;  
 David Edward Hughes (1831-1900), inventeur britannique ;
 , un écrivain britannique ;
 David Hughes,  un acteur canadien ;
 David Hughes, un acteur américain ;
 David Hughes, un acteur américain ;
 David Hughes, un acteur américain ;  
  (1978- ), un marin américain, multi-champion du monde en voile ; 
 David L.G. Hughes, réalisateur.

Références